Rovere est un nom propre italien et corse qui peut faire référence à :

Patronyme

Noblesse 
 Famille Della Rovere, famille noble italienne qui a notamment produit plusieurs papes, un doge et un condotierre ;

Autres personnalités 
 Agostino Rovere (1804-1865), chanteur italien d'opéra ;
 Ange Rovere, historien et homme politique français corse ;
 Gina Rovere (1936-), actrice italienne ;
 Giovanni Battista della Rovere (1560-1627), peintre italien ;
 Giovanni Mauro della Rovere (1575-1640), peintre italien ;
 Jorge Olivera Rovere (1928-2015), général argentin impliqué dans les crimes de la dictature ;
 Lucrezia Lante della Rovere (1966-), actrice italienne ;
 Ludovico Chigi Albani della Rovere (1866-1951), religieux italien ;
 Luigi Rovere (1908-1996), producteur italien de cinéma ;
 Matteo Rovere (1982-), réalisateur italien, scénariste et producteur de cinéma ;
 Prospero Bonarelli della Rovere (1582-1659), diplomate et homme de lettres italien ;
 Richard Rovere (1915-1971), journaliste et chroniqueur politique américain ;
 Stefan Della Rovere (1990-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Vittorio della Rovere (ca. 1811 - ca. 1855), un des premiers photographes primitifs italiens ;

Architecture 
 Palais Della Rovere, monument italien de Rome lié à la famille Della Rovere.

Cinéma 
 Le Général Della Rovere (Il generale Della Rovere), film franco-italien de Roberto Rossellini sorti en 1959.

Divers 
 Maître des Missels della Rovere (), désignation conventionnelle de Jacopo Ravaldi, enlumineur italien et français.

Patronyme italien